Szóste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/17 miały miejsce na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. W kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego rozegranych 13 stycznia z grona 68 zawodników zwyciężył Richard Freitag, natomiast w konkursie rozegranym dzień później – Kamil Stoch, przed Stefanem Kraftem oraz Andreasem Wellingerem. Polak dzięki temu zwycięstwu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego rozegranego 15 stycznia wygrał Gregor Schlierenzauer, który ostatnio w ramach zawodów Pucharu Świata startował 4 stycznia 2015 roku podczas Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Chwilę po zakończeniu serii kwalifikacyjnej odbył się drugi konkurs indywidualny, w którym ponownie wygrał Stoch, a kolejne miejsca na podium zajęli Daniel-André Tande oraz Domen Prevc.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle była Faustyna Malik oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlak. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Thomas Hasslberger. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Michael Neumayer, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Wiśle

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Wisła
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle
2017 w polskim sporcie